|-
| 166901 - || || 3 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166902 - || || 5 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166903 - || || 5 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166904 - || || 7 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166905 - || || 11 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166906 - || || 12 de gener de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166907 - || || 13 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166908 - || || 13 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166909 - || || 1 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166910 - || || 30 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166911 - || || 26 de gener de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 166912 - || || 27 de gener de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 166913 - || || 31 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166914 - || || 1 de febrer de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 166915 - || || 28 de febrer de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166916 - || || 5 de març de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166917 - || || 7 de març de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166918 - || || 24 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166919 - || || 24 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166920 - || || 24 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166921 - || || 27 de març de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 166922 - || || 28 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166923 - || || 29 de març de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166924 - || || 24 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166925 - || || 27 de març de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 166926 - || || 1 d'abril de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166927 - || || 3 d'abril de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166928 - || || 1 d'abril de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 166929 - || || 9 d'abril de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166930 - || || 8 d'abril de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166931 - || 2003 HQ || 20 d'abril de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 166932 - || || 25 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166933 - || || 24 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166934 - || || 24 d'abril de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166935 - || || 26 d'abril de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 166936 - || || 26 d'abril de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 166937 - || || 29 d'abril de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166938 - || || 29 d'abril de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166939 - || || 29 d'abril de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166940 - || || 28 d'abril de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 166941 - || || 28 d'abril de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166942 - || || 30 d'abril de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166943 - || || 29 d'abril de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166944 - || || 25 d'abril de 2003 || Goodricke-Pigott || P. Kumar
|-
| 166945 - || || 24 d'abril de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 166946 - || || 2 de maig de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166947 - || || 2 de maig de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166948 - || || 2 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166949 - || || 5 de maig de 2003 || Catalina || CSS
|-
| 166950 - || || 8 de maig de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 166951 - || || 23 de maig de 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 166952 - || || 26 de maig de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 166953 - || || 25 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166954 - || || 2 de juny de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166955 - || || 26 de juny de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166956 - || || 27 de juny de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166957 - || || 28 de juny de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166958 - || || 28 de juny de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166959 - || || 29 de juny de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166960 - || 2003 NS || 1 de juliol de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 166961 - || || 2 de juliol de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166962 - || || 1 de juliol de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166963 - || || 3 de juliol de 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 166964 - || || 4 de juliol de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166965 - || || 8 de juliol de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 166966 - || || 21 de juliol de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 166967 - || || 22 de juliol de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 166968 - || || 22 de juliol de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 166969 - || || 22 de juliol de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 166970 - || || 22 de juliol de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 166971 - || || 21 de juliol de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 166972 - || || 22 de juliol de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 166973 - || || 24 de juliol de 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 166974 - || || 24 de juliol de 2003 || Majorca || Majorca
|-
| 166975 - || || 25 de juliol de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166976 - || || 27 de juliol de 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 166977 - || || 22 de juliol de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 166978 - || || 28 de juliol de 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 166979 - || || 22 de juliol de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 166980 - || || 23 de juliol de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166981 - || || 30 de juliol de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 166982 - || || 28 de juliol de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 166983 - || || 22 de juliol de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 166984 - || || 24 de juliol de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 166985 - || || 24 de juliol de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 166986 - || || 24 de juliol de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 166987 - || || 24 de juliol de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 166988 - || || 24 de juliol de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 166989 - || || 24 de juliol de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 166990 - || || 24 de juliol de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 166991 - || 2003 PY || 1 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166992 - || || 1 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 166993 - || || 1 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 166994 - || || 2 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 166995 - || || 2 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 166996 - || || 2 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 166997 - || || 4 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166998 - || || 4 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166999 - || || 1 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167000 - || || 1 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
|}

6